Список ультра-піків Каракорум і Гіндукуш — це список 61-го «ультра-піка» Каракоруму, Гіндукушу та сусідніх хребтів з відносною висотою () 1500 м і більше.

Список включає 4-ри із 14-ти восьмитисячників, які всі розташовані у Каракорумі, включаючи другу найвищу вершину світу, Чоґорі (K2). 6-ть вершин відносяться до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу. В списку 19-ть «ультра-піків» в Каракорумі та 5-ть у Гіндукуші з абсолютною висотою понад 7000 м. «Ультра-піки» Гімалаїв лежать на південний схід і перераховані окремо. На північ розташований Памір, а на схід — гори Тибету.

Каракорум

Гіндукуш

Південь Хайберського перевалу

Гіндурадж

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 Afghanistan & Pakistan. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 08-11-2017
 Karakoram etc. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 08-11-2017
 Map  

 
Каракорум
Ультра-піки
Ультра-піки
Ультра-піки